LGA 1567 (Socket LS) — разъём центрального процессора, разработанный компанией Intel для 4-, 6-, 8-, 10-ядерных серверных процессоров Xeon MP серий 6500, 7500, 8800. LS был представлен 30 марта 2010 г вместе с LGA 1155, LGA 1156.

Был заменен на Socket LGA2011 в 2011 году.

Поддерживаемые процессоры

См. также 
 Xeon
 Список микропроцессоров Intel

Примечания

Ссылки 
 http://www.intel.com/content/www/us/en/quality/lga1567-sockets-in-board-factories-en-video.html
 X86 packages LGA-1567

Разъёмы микропроцессоров